Shakedown steht für:

 Shakedown (Motorsport), eine Reihe von Tests im Rallyesport
 Shakedown (Film), US-amerikanischer Actionfilm von 2002
 Shakedown (Lied), Song von Bob Seger von 1987
 Shakedown (Band), Schweizer House-Duo
 Shakedown, Originaltitel von Ohne Skrupel von Joseph Pevney (1950)